Als Hansalinie oder Hansa-Linie sind oder waren bekannt:

 die Bundesautobahn 1 auf ihrem Abschnitt zwischen Lübeck und dem Ruhrgebiet
 die Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Hansa“, welche zwischen 1880 und 1981 operierte

siehe auch: Hansa, Hanse (Begriffsklärung)